Gittenbach ist ein geographischer Name:

 Gittenbach (Pfaffenhofen an der Ilm), Kirchdorf der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Gittenbach (Ilm), linker Zufluss zu einem Auengraben zur Ilm (zur Abens) gegenüber der Frechmühle, Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Siehe auch:
 Güttenbach